А́бан — многозначное слово.
 Абан — река в Красноярском крае, приток реки Усолка, бассейн Енисея.
 Абан — посёлок, административный центр Абанского района Красноярского края.
 Абан — ангел в персидской мифологии.
 Абан — арабское имя.
 Абан ибн Саид — один из влиятельных курайшитов, сподвижник пророка Мухаммада.
 Абан ибн Усман (ум. 723) — наместник Медины, сын третьего халифа Усмана.
 Абан — род в составе башкир.
 Абан — восьмой месяц иранского календаря, состоит из 30 дней и является вторым осенним месяцем.